

Hydronyme 
 Le lac de Tolla est un lac de barrage corse, sur le Prunelli situé à 552 m d'altitude, près de Tolla à l'est d'Ajaccio.

Toponyme 
 Tolla est une commune française située dans le département de la Corse-du-Sud et la région Corse.

Notes et références